Revis ist der Familienname folgender Personen:

 Darrelle Revis (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Eric Revis (* 1967), US-amerikanischer Jazz-Bassist